Норденстренг (Nordenstreng) — скандинавская фамилия. Известные носители:
 Норденстренг, Тур Андреевич (1810—1880) — русский военный деятель.
 Норденстренг, Яльмар Андреевич (1826—1890) — генерал-лейтенант, Тавастгусский и Санкт-Михельский губернатор.